A 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon az atlétikai versenyszámokat Trabzonban rendezték. A női távolugrás selejtezőjét július 28-án, a döntőjét pedig július 29-én rendezték.

Selejtező

Döntő

Források 
 

Atlétika a 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon